Codesoso puede referirse a:

 Codesoso (España), parroquia española del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
 Codessoso (Portugal), antigua freguesia portuguesa del municipio de Boticas, distrito de Vila Real.
 Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega, freguesia portuguesa del municipio de Boticas, distrito de Vila Real.